«Isla (de) San Miguel» puede referirse a:

Geografía 
 Isla San Miguel, en California, Estados Unidos.
 Isla San Miguel, en Albay, Filipinas.
 Isla San Miguel, en Azores, Portugal.
 San Miguel de La Palma, nombre histórico de la isla La Palma, Canarias, España.